Der Begriff Ipiranga kann mehrere Bedeutungen haben:

Orte in Brasilien:
 Prefeitura Regional do Ipiranga, eine von 32 Unterpräfekturen der Stadt São Paulo
 Ipiranga (São Paulo), ein Distrikt der gleichnamigen Unterpräfektur der Stadt São Paulo
 Bairro do Ipiranga, ein Stadtteil (bairro) des gleichnamigen Distrikts der Stadt São Paulo
 Ipiranga de Goiás, ein Munizip im Bundesstaat Goiás
 Ipiranga (Paraná), ein Munizip im Bundesstaat Paraná
 Ipiranga do Norte, ein Munizip im Bundesstaat Mato Grosso
 Ipiranga do Sul,  ein Munizip im Bundesstaat Rio Grande do Sul
 Ipiranga (Belo Horizonte), ein Stadtteil (bairro) von Belo Horizonte

Wasserläufe in Brasilien:
 Ipiranga (Wasserlauf), ein historischer Bach in São Paulo
 Rio Ipiranga, ein Fluss im Bundesstaat Paraná

Unternehmen:
 Ipiranga (Unternehmen)

Gebäude:
 Ipiranga 165, ein Wolkenkratzer in São Paulo